Dromaeosaurinae é uma subfamília de Dromaeosauridae. A maioria dos Dromaeosaurinae viveram no que hoje é os Estados Unidos e Canadá com os Dromaeosaurus e Utahraptor, na Mongólia com os Achillobator e Adasaurus e, possivelmente, a Dinamarca com o Dromaeosauroides. Dentes isolados que podem pertencer a Dromaeosaurinae africanos também foram descobertos na Etiópia. Estes dentes datam do estágio Tithoniano, do período Jurássico Superior.

Todos os dinossauros Dromaeosaurinae norte-americanos e asiáticos a partir do final do Cretáceo eram geralmente pequenos, não mais do que 1.8 metros de comprimento, em Dromaeosaurus e Adasaurus. No entanto, entre os Dromaeosaurinae tinha os maiores dromaeossaurídeos sempre; Achillobator tinha 6 metros de comprimento e Utahraptor tinha até 7.

Classificação e filogenia 
Dromaeosaurinae distinguem-se de outros dromaeossaurídeos em ter mais robustos, crânios em forma de caixa, ao contrário das outras subfamílias, os quais geralmente têm focinhos estreitos. Além disso, Dromaeosaurinae são geralmente mais fortemente construído, do que os outros membros da sua família, com, pernas grossas, que foram projetadas mais para a força, em vez de para a velocidade.

Além disso, Dromaeosaurinae se distinguem dos Velociraptorinae, em ter uma baixa relação DSDI; ou seja, os dentes têm serrilhas de tamanho igual, tanto a parte posterior e nas bordas anteriores. Por outro lado, muitas vezes os Velociraptorinae tem serrilhas maiores na parte posterior do dente, do que a anterior, ou sem serrilhas no lado anterior.

A maioria dos Dromaeosaurinae viveram durante o período Cretáceo, nos estágios Barremiano e Maastrichtiano. No entanto, como afirmado anteriormente, pelo menos, um táxon deve ter vivido muito mais cedo, durante o período Jurássico.

O cladograma abaixo segue uma análise de 2012 pelos paleontologistas Phil Senter, James I. Kirkland, Donald D. DeBlieux, Scott Madsen e Natalie Toth.

Dromaeosauridae